Туора-Кюеле — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

 Туора-Кюеле — озёра, в правобережье р. Лена, Республика Саха (Якутия), координаты 62°45' с. ш. 129°59' в. д.
 Туора-Кюеле — озеро, на левом берегу р. Селеннях, Республика Саха (Якутия), координаты 68°58' с. ш. 138°28' в. д.
 Туора-Кюеле — озеро, в дельте р. Лена, на о. Иван-Арыта, Республика Саха (Якутия), координаты 72°48' с. ш. 125°11' в. д.

См. также 
 Туора-Кюёль
 Туора-Кюель

Примечания